George FitzRoy (1665-1716) – brytyjski arystokrata i polityk, nieślubny syn króla Karola II, 1. książę Northumberland
 George FitzRoy  (1715-1747) – brytyjski arystokrata i polityk, hrabia Euston
 George FitzRoy (1760-1844) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. książę Grafton

Zobacz też